Gropp ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gropp (1924–1983), deutscher Arzt
 Bill Gropp (* 1955), US-amerikanischer Informatiker
 Elsbeth Gropp (1885–1974), deutsche Fotografin
 Gerald W. Gropp, US-amerikanischer Musiker, siehe The Waylors
 Herbert Gropp (1908–1940), deutscher Flugzeugkonstrukteur
 Hermann Gropp (1856–1927), deutscher Offizier
 Ignaz Gropp (1695–1758), deutscher Autor, Historiker und römisch-katholischer Theologe
 Jenny Gropp (* 1979), amerikanische Poetin und Autorin
 Jerry Gropp, siehe Gerald W. Gropp
 Johann Gropp (1655–1709), deutscher Theologe
 Johannes Gropp (* 1975), niederländischer Medienproduzent
 Olaf Gropp (1943–2012), deutscher Grafiker
 Reint E. Gropp (* 1966), deutscher Volkswirt, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) und Hochschullehrer
 Rugard Otto Gropp (1907–1976), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Walter Gropp (* 1952), deutscher Jurist
 Willy Gropp (* 1922), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Adam Gropp (1630–1703), deutscher Kaufmann und Politiker